Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Bob Hewitt 6-7, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (quarti di finale)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (primo turno)

 Mark Edmondson /  John Marks (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Bob Hewitt (finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1979